hrabstwo Stevens (ang. Stevens County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Stevens (ang. Stevens County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Stevens (ang. Stevens County) w USA, w stanie Waszyngton